Molekulska formula -{C18H21NO6}- se može odnositi na:

 Naprokscinod
 Evoksin